Villa Bayer steht für:

 Villa Bayer (Berchtesgaden), denkmalgeschütztes Gebäude in Berchtesgaden 
 Villa Bayer (Erkrath), denkmalgeschütztes Gebäude auf dem Falkenberg in Erkrath-Hochdahl